Motocyklowe Grand Prix Australii 2013 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 20 października 2013 roku na torze Phillip Island Grand Prix Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Australii